KnowledgeTree è un ECM costruito intorno a un Sistema di Gestione dei documenti, o DMS. Secondo gli intenti del produttore, questo software è stato progettato per un'utenza business, di facile installazione e senza necessità di aiuto da parte di personale IT. Questo prodotto è stato distribuito in due versioni: on-site (necessita di un proprio server) e software as a service (SaaS), ospitato in Amazon EC2. Esiste anche una versione gratuita open source gestita dagli sviluppatori, ma non è più scaricabile dal sito web del produttore. Le funzionalità di KnowledgeTree — includono un workflow, firma elettronica e controllo di versione — progettate per aiutare l'organizzazione di una impresa per gestire il ciclo di vita dei documenti, rendere più agevole la collaborazione e garantire il rispetto dei tempi.

KnowledgeTree è scritto in PHP e usa un web server Apache e un database MySQL. Un installatore multipiattaforma fornisce agli utenti finali con una installazione one-click sia l'ambiente sottostante LAMP o WAMP, se non presente, che l'applicazione stessa.

Parti di KnowledgeTree sono distribuite sotto licenza GPL Version 3 a partire dalla versione 3.5.0.

Funzionalità
Una lista completa di funzionalità possono essere trovate al sito web di KnowledgeTree. Generalmente, questo prodotto offre un'ampia gamma di features di un gestore di documenti, come il controllo dei documenti in ingresso e uscita per l'editing, il controllo della versione, il controllo di accesso attraverso i ruoli e le autorizzazioni e di una struttura ad albero del documento. Inoltre, KnowledgeTree offre l'integrazione con la suite di applicazioni Microsoft Office in modo che gli utenti possono accedere ai documenti memorizzati nel repository KnowledgeTree tramite una familiare interfaccia, basata sulla nota suite Microsoft.

KnowledgeTree include anche funzionalità di workflow con notifiche e segnalazioni che permettono di inviare agli utenti vari solleciti relative a corrispondenti azioni fatte sul documento. Esistono anche degli strumenti collaborativi che fanno uso di email e forum di discussione. Le interfacce REST e SOAP permettono a KnowledgeTree una più efficace integrazione con altre web application.

Note

Voci correlate
 Enterprise Content Management
 Document Management System
 Groupware
 Content Management System
 Open Source
 Lista di Content Management Systems

Collegamenti esterni
www.knowledgetree.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologie per il Web
Software applicativo di gruppo